Лысенкова — женская форма фамилии .
 Лысенкова, Ольга Евгеньевна (1952—2009) — российская актриса.
 Лысенкова, Софья Николаевна (1924—2012) — советский педагог-новатор, заслуженный учитель школы РСФСР, народный учитель СССР.